Sevigny kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Sévigny, departementet Orne i regionen Normandie, 
 Sévigny-la-Forêt, departementet Ardennes i regionen Grand Est, 
 Sévigny-Waleppe, departementet Ardennes i regionen Grand Est,